Bogusław – polskie imię męskie
 bogusław – dawna srebrna moneta pomorska

3 miejscowości w Polsce: 
 Bogusław – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Gorzków 
 Bogusław – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Gołuchów
 Bogusław – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Dębno